Kardomia är ett släkte av myrtenväxter. Kardomia ingår i familjen myrtenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenväxter
Kardomia